The Bedroom Window est un film américain réalisé par William C. de Mille en 1924.
 The Bedroom Window est le titre original du film américain Faux témoin, réalisé par Curtis Hanson en 1987.